Боярчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боярчук, Александр Алексеевич (1931—2015) — советский и российский физик и астроном, академик РАН.
 
 Боярчук, Анатолий Леонидович (1960—2016) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.